Хо́рди Ло́пес Фельпе́то (; 28 февраля 1981, Гранольерс, Испания; более известен как просто Хо́рди Ло́пес) — испанский футболист, игравший на позиции полузащитника. Обладатель Кубка УЕФА 2005/06 (в 1/16 финала принёс победу своему клубу над московским «Локомотивом», забив гол на выезде; в финале турнира не играл).

Игровая карьера 
Родился в Гранольерс, Барселона, Каталония. Футбольную карьеру Хорди Лопес начал в «Барселоне С», после чего был приглашён в «Кастилью». В Примере за «Реал Мадрид» сыграл в двух матчах в сезоне 2003/04. В 2004 году перешёл в «Севилью». С андалусским клубом Лопес принял участие в десяти матчах розыгрыша Кубка УЕФА 2005/06, завоёванного «Севильей». Забил победный гол на выезде в 1/16 финала московскому «Локомотиву». 10 апреля 2005 года забил свой первый гол в Примере в ворота «Эспаньола» (3:1). В сезоне 2006/07 играл в составе «Мальорки». В сезоне 2007/08 был отдан в аренду в «Расинг», с которым играл в квалификации Кубка УЕФА. В обоих испанских командах Хорди в основном использовался как игрок замены.

В конце сезона 2007/08 года «Мальорка» отпустила Лопеса, после чего он приступил к тренировкам с английским клубом «Портсмут». В августе того же года проходил просмотр в «Блэкберн Роверс», но после конфликта с одним из его игроков, футболист вернулся на Балеарские острова, где до конца 2008 года тренировался самостоятельно.

В январе 2009 года Лопес пытался трудоустроиться в «Бирмингем Сити», но у футболиста были выявлены проблемы со здоровьем и он не смог пройти медицинское обследование. В следующем месяце он присоединился к другому английскому клубу «Куинз Парк Рейнджерс», где до завершения сезона 2008/09 успел провести 15 игр. В английском чемпионате дебютировал в игре против «Барнсли», заменив Маттео Альберти. Единственный гол за КПР забил 21 марта в игре против «Бристоль Сити» (2:1),.

После окончания сезона 16 июля 2009 года Хорди Лопес вслед за бывшим тренером Куинз Парк Рейнджерс Паулу Соузой перешёл в «Суонси Сити», подписав двухлетний контракт. Во время его двух сезонов в уэльском клубе сыграл всего 15 матчей, чаще борясь с травмами. 13 января 2011 года футболист и клуб разорвали контракт по обоюдному согласию. На следующий день Лопес подписал контракт с нидерландским клубом Витесс, который тренировал его соотечественник Альберт Феррер. Здесь футболист не задержался надолго, проведя в клубе всего полгода. Летом 2011 года перешёл в команду с острова Крит ОФИ. За этот клуб сыграл 24 матча, забил 1 мяч.

Летом 2012 Хорди Лопес подписал контракт с ужгородской «Говерлой». В украинской Премьер-лиге дебютировал 3 августа 2012 года, в матче «Говерла» — «Заря» (0:1). 31 октября 2012 года в кубковой игре ужгородцев против донецкого «Шахтёра» забил свой первый мяч за клуб. Матч был проигран со счётом 1:4. Летом 2013 года срок действия контракта между испанцем и ужгородской командой истек, и стороны продлевать его не стали.

После возвращения в Испанию Хорди Лопес заключил контракт с местной командой «Льягостера».

Примечания

Ссылки 
 «Где они сейчас?!» Хорди Лопес
 
 Статистика на сайте Украинской Премьер-лиги
 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона С»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК ОФИ
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Льягостера»
Игроки ФК «Сабадель»